MGL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Düsseldorf Express, Mönchengladbach, Germania

 MGL Multiple grenade launcher